Raymann est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1966), comédien et acteur surinamien

Voir aussi
, fournisseur de la cour et chambre impériale de Vienne (Autriche)
, émission d'actualités néerlandaise

Référence

Homonymie de patronyme